Die Toyota Classic 1978 waren ein Tennisturnier der Damen in der australischen Metropole Sydney.

Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1978 und fand vom 4. bis zum 10. Dezember statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1978
Tennisturnier in Sydney